hrabstwo Pierce (ang. Pierce County) w USA, w stanie Georgia
 hrabstwo Pierce (ang. Pierce County) w USA, w stanie Nebraska
 hrabstwo Pierce (ang. Pierce County) w USA, w stanie Dakota Północna
 hrabstwo Pierce (ang. Pierce County) w USA, w stanie Waszyngton
 hrabstwo Pierce (ang. Pierce County) w USA, w stanie Wisconsin